

Geografia 
 Żabka – località polacca nel Voivodato di Opole

Persone 
 Boris Žabka – allenatore slovacco di hockey sul ghiaccio
 Marek Zabka – aracnologo polacco
 William Zabka – attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e regista statunitense di origini ceche